Витторио Мария Бальдассаре Гаэтано Коста д’Ариньяно (; 10 марта 1737, Турин, Сардинское королевство — 16 мая 1796, там же) — итальянский кардинал и доктор обоих прав. Епископ Верчелли с 11 сентября 1769 по 28 сентября 1778. Архиепископ Турина с 28 сентября 1778 по 16 мая 1796. Кардинал-священник с 30 марта 1789.

Биография 
Родился в Турине 10 марта 1737 года в дворянской семье туринской аристократии. В 1757 году стал доктором обоих прав и был зачислен в Академию изящных искусств в Турине, где стал глубоким знатоком истории и литературы. Рукоположён в священники 1 марта 1760 года, также стал ректором Туринского университета.

11 сентября 1769 года он был избран епископом Верчелли и рукоположён в сан 21 сентября. Он составил ценный список исторических сведений о церкви Верчелли.

28 сентября 1778 года Пий VI избрал его архиепископом Турина, а на консистории от 30 марта 1789 года повысил его до кардинала.

Он умер в Турине 16 мая 1796 года в возрасте 59 лет и был похоронен в городском соборе.

Ссылки 
 Информация 
 Витторио Мария Бальдассаре Гаэтано Коста д’Ариньяно, BeWeb 
 Витторио Гаэтано Коста, Биографический словарь итальянцев, том 30, Рим, Институт итальянской энциклопедии, 1984.

Кардиналы Италии
Кардиналы Пия VI
Доктора обоих прав
Епископы Верчелли